Ludwig Bölkow, un ingénieur aéronautique allemand (1912-2003).
 Bolków, une ville de Pologne.